Линия Третьей авеню, Ай-ар-ти () — бывшая эстакадная линия Нью-Йоркского метро, управлявшаяся компанией Ай-ар-ти в боро Манхэттен и Бронкс. Построена в 1878—1920 годах, южная часть закрыта в 1955 году, а северная в 1973.

В 1916—1917 годах на линии был сооружён третий путь для экспресс-поездов.

После начала строительства подземных линий эстакадные были объявлены устаревшими и снесены. Данная линия сохранялась дольше других, потому что планировалось заменить ее подземной линией Второй авеню. Однако строительство этой подземной линии затянулось из-за финансовых проблем, и эстакадная линия была в конечном счёте снесена следом за остальными. До 1973 года её северная часть в Бронксе была последним действующим участком, остававшимся от четырёх эстакадных линий Ай-ар-ти. Когда в 1967 году были введены нынешние обозначения маршрутов, ходивший по ней маршрут получил обозначение 8.

Список станций

Ссылки 

 The 3rd Avenue Elevated
 Routes of the Interborough Rapid Transit Company

Закрытые линии Нью-Йоркского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1878 году
Здания и сооружения, построенные в 1878 году в США
1878 год в Нью-Йорке